Біля́цький — українське і білоруське прізвище.

Відомі носії 
 Біляцький Олександр Вікторович (Олесь Біляцький; , нар. 1962) — політичний в'язень, керівник білоруського правозахисного центру «Весна».
 Біляцький Олександр Григорович (1937—2011) — український театральний актор і режисер.

Див. також 
 Білецький
Українські прізвища
Білоруські прізвища